Рома́н И́горевич Семя́кин (28 августа 1985, Волжский, РСФСР, СССР) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник СДЮСШОР № 4 города Волжский. На протяжении 8 лет, с 2002 по 2009 год, выступал за волжскую «Энергию». В 2010 году перешёл в «Металлург-Оскол», с которым занял третье место в зоне «Центр» второго дивизиона. В сезоне 2011/2012 в составе волгоградского «Ротора» стал победителем зоны «Юг». В следующем сезоне с «Тюменью» становится серебряным призёром зоны «Урал-Поволжье». В сезоне 2013/2014 в составе саратовского «Сокола» выигрывает первенство зоны «Центр» и вместе с командой выходит в ФНЛ.

В Кубке России играл против таких команд Премьер-лиги, как «Алания» и ЦСКА.

Достижения 
 Победитель второго дивизиона (2): 2011/2012, 2013/2014 (выход в ФНЛ).
 Серебряный призёр второго дивизиона (зона «Урал-Поволжье»): 2012/2013.
 Бронзовый призёр второго дивизиона (зона «Центр»): 2010.
 Победитель МОА Черноземье: 2006.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «Металлург-Оскол»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Игроки ФК «Зенит-Ижевск»
Игроки ФК «Муром»
Игроки ФК «Сызрань-2003»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь